Snob peut désigner :
 un « snob » désigne une personne qui fait preuve de snobisme, qui cherche à se distinguer du commun des mortels ;
 Le Livre des snobs, ouvrage britannique de William Makepeace Thackeray, publié en 1848 ;
 Snobs !, film français réalisé par Jean-Pierre Mocky, sorti en 1962.

Musique 
 Snob, album du groupe Les BB, sorti en 1991 ;
 J'suis snob, chanson écrite par Boris Vian et composée par Jimmy Walter, sortie en 1954 ;
 J'suis snob, album d'Éric Charden, sorti en 2003.